Vererbung (oder englisch ) steht für:

 Vererbung (Biologie), Übertragung der Merkmale von Lebewesen auf ihre Nachkommen
 Vererbung (Programmierung), Konzept in der objektorientierten Programmierung

Rechtlich:

 Erbfall, tritt mit dem Tod des Erblassers ein
 Erbfolge, im deutschen Erbrecht die gesetzliche oder die gewillkürte Erbfolge
 Gesetzliche Erbfolge, regelt, wer das Vermögen eines Verstorbenen erhält
 Realteilung, auch Realerbteilungsrecht, eine Aufteilung von Familienbesitz unter Erbberechtigten

Siehe auch:

 Erbe (Begriffsklärung)